

Nom commun 
 Sidekick est le terme anglais équivalent au mot français de faire-valoir.
 Side kick est le terme anglais équivalent au mouvement de coup de pied latéral.

Audiovisuel 
  est un film américain de 1974.
  est un film américain de 1992.
  est un film canadien de 2005.
  est un documentaire de 2008.
  est un jeu vidéo de 1992.

Musique

Sport

Produits 
 

Homonymie de titre